Le mot orfraie (du latin ossifraga « [oiseau] briseur d'os ») est un nom ambigu qui fut utilisé pour désigner certaines espèces de rapaces pêcheurs diurnes :
 parfois les pygargues, et plus particulièrement le pygargue à queue blanche, dont Buffon avait par erreur décrit la forme juvénile comme une espèce à part de ce nom ;
 parfois le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), dont le nom anglais est osprey, de même étymologie.

Chouette effraie 
Depuis le  et en particulier chez Ronsard, ce terme orfraie existe déjà, mais pour désigner un rapace nocturne. Sous l'influence du verbe effrayer, il s'est déformé en effraie, donnant le nom à la chouette effraie.

Expression 
Dans l'expression française « pousser des cris d'orfraie », qui signifie crier au scandale sur un ton menaçant, le terme  est une association phonétique décalée qui a remplacé le terme effraie, associé à la chouette effraie, dont le cri nocturne était prompt à angoisser les noctambules superstitieux des siècles passés.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu